Kama se poate referi la:

 Kama, un râu în Rusia.
 Kama, o localitate în Japonia.